autor – twórca, osoba fizyczna, która stworzyła dzieło
 Autor – album muzyczny grupy Strachy na Lachy wydany w 2007 roku
 Autor  (oryg. El autor) – hiszpańsko-meksykański dramat filmowy z 2017 roku

Zobacz też 
 autor nazwy